Glory, un film américain réalisé par David Butler en 1956.
 Glory, un film américain réalisé par Edward Zwick qui raconte l'histoire des volontaires du  du Massachusetts pendant la guerre de Sécession, sorti en  1989.
 Glory (Слава/Slava), un film gréco-bulgare réalisé par Kristina Grozeva et Petar Valtchanov, sorti en 2016.